Harem kan syfta på:
 Harem, avdelning för kvinnor i en muslimsk byggnad
 Harem (distrikt), ett distrikt i Syrien
 Harem (genre), en genre i manga och anime
 Harem (TV-serie), en dokusåpa i svensk TY 2001–2002